Kozłowa Góra – dzielnica Piekar Śląskich
 Kozłowa Góra – zbiornik wodny położony w jej pobliżu
 Kozłowa Góra – gromada
 Kozłowa Góra – wzgórze na Wyżynie Olkuskiej, w woj. małopolskim